Колонија Ермоса има више значења:

 Колонија Ермоса (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Ермоса (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику